Ву́лиця Енерге́тиків — назва вулиць у дяких населених пунктах України.

 У місті Київ:
 Вулиця Енергетиків — вулиця у Дніпровському районі (Воскресенські сади);
 Вулиця Енергетиків  — вулиця у Солом'янському районі (Кучмин яр).
 Вулиця Енергетиків — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Енергетиків — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Енергетиків — вулиця в місті Сєвєродонецьк Луганської області.
 Вулиця Енергетиків — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Енергетиків — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці